Trois conciles régionaux ont eu lieu dans la ville américaine de Baltimore dans le but d'organiser l'Église catholique aux États-Unis.

Le premier concile de Baltimore a eu lieu en 1852
Le deuxième concile de Baltimore a eu lieu en 1866.
Le troisième concile de Baltimore a eu lieu en 1884.